Sans souci peut se rapporter à :

Lieux 

 Le Palais de Sanssouci (Schloss Sanssouci) en Allemagne près de Potsdam.
 Le Château de Sans-Souci à Limonest près de Lyon.
 Le Palais Sans Souci à Haïti
 La vallée de Sans-Souci en Auvergne.
 Sans Souci - Dauphiné, un quartier du 3e arrondissement de Lyon.
 Sans Souci (métro de Lyon), une station du métro de Lyon.

Culture 

 La Passante du Sans-Souci, un roman de Joseph Kessel.
 La Passante du Sans-Souci, un film de Jacques Rouffio.
 Villa sans souci, un film de Maurice Labro.
 Les Enfants-sans-Souci, un confrérie du Moyen Âge à Paris.
 Sans souci (manga) est un épisode du manga Kenshin le vagabond.
 La Villa « sans souci » est une BD de la série Tif et Tondu

Voir aussi